Калининский округ — единица административного деления Белорусской ССР, существовавшая с июля 1924 по июнь 1927 года. Административный центр — город Климовичи.

Включал 10 районов: Белынковичский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Милославичский, Мстиславский, Рясненский, Хотимский, Чериковский.

В июне 1927 упразднён. Территория распределена между Могилёвским и Оршанским округами (Мстиславский и Рясненский районы отошли к Оршанскому округу, все остальные — к Могилёвскому).

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 374,9 тыс. чел. В том числе белорусы — 92,4 %; евреи — 5,1 %; русские — 1,7 %.

Литература

Примечания 

Округа Белорусской ССР
Административные единицы, образованные в 1924 году
Административные единицы, упразднённые в 1927 году
Появились в 1924 году в Белоруссии